Vita bergen kan avse:

 Vita bergen – en park på Södermalm i Stockholm
 Vita bergen (Tolkien) – ett område i Midgård, Tolkiens värld
 Vita Bergen (musikgrupp) – ett indieband från Göteborg

Se även
Vitberget – flera betydelser
Vita berget – Tjeckien
Mont Blanc